

Patronymie 
 Hoàng Tụy (né en 1927 ) est un mathématicien vietnamien.

Toponymie 
 Tuy (orthographe anglophone) ou Tui (orthographe francophone officielle) est une province du Burkina Faso.
 Tuy est une municipalité de la province de Batangas aux Philippines.
 Tuy est la graphie en castillan de Tui (toponyme officiel) d'une commune de la province de Pontevedra en Galice (Espagne).

Homonymie de toponyme